Dufty ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Dufty (* 1987), US-amerikanischer Fußballtorwart
 Alfred Dufty, Jr., (1950–2012), US-amerikanischer Ornithologe